Gembol (Bogorejo)
 Gembol (Pejawaran)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing